Würmsee hießen oder heißen Seen in Deutschland:

 Würmsee, frühere Bezeichnung des Starnberger Sees, großer Alpenrandsee bei Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern, entwässert von der Würm (Amper) 
 Würmsee (Burgwedel), kleiner Torfstich-Restsee und ehemaliger Badesee im Gebiet der Stadt Burgwedel, Region Hannover, Niedersachsen

Siehe auch:
 Würmseer